Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Гранада» 82-м в его истории.

Команда 2013/14

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Гранады» в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Гранада»  
 ФК «Гранада» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Гранада